Alexandre Fortin, född 25 februari 1997, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Chicago Blackhawks i National Hockey League (NHL) och spelar för Rockford Icehogs i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för Huskies de Rouyn-Noranda i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Fortin blev aldrig NHL-draftad.

Han är bror/systerson till den före detta ishockeymålvakten Jean-Sébastien Giguère som spelade i NHL mellan 1996 och 2014 och vann Stanley Cup 2007.

Statistik
LHEQ = Ligue de Hockey d'Excellence du Québec

Referenser

Externa länkar
Alexandre Fortin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Alexandre Fortin (b.1997) hockey statistics and profile at hockeydb.com
Alexandre Fortin – player profile at The Hockey News

Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare i Huskies de Rouyn-Noranda
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Québec
Levande personer
Födda 1997
Män
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Personer från Blainville, Québec
Spelare i Phénix du Collège Esther-Blondin